Уитти () — английская фамилия. Известные носители:
 Уитти, Крис (род. 1975) — конькобежка и велосипедистка из США. В конькобежном спорте — Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, рекордсменка мира.
 Уитти, Мэй (1865—1948) — британская актриса, номинантка на премию «Оскар».